Domoni kan syfta på:

Geografi

Komorerna 

 Domoni, ort på Anjouan, 
 Domoni (ort i Komorerna, Moheli), 

Robotskapade Komorernaförgreningar